Catalano Gonzaga – famiglia nobile italiana
 Arturo Catalano Gonzaga – militare italiano
 Gaetano Catalano Gonzaga – ammiraglio italiano
 Pasquale Catalano Gonzaga – politico italiano